Альфакар () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 16,73 км². Население — 5444 человека (на 2010 год). Расстояние — 7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excmo. Ayuntamiento de Alfacar
 Información y noticias de Alfacar
 Situación de Alfacar
 Alfacar en la red
 Turismo en Alfacar
 Radio Alfaguara (Emisora Municipal)
 Vista aérea Google Maps
 Página dedicada al entorno del Parque Natural de la Sierra de Huétor

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады